Plusieurs villes ou communes possèdent un boulevard des Invalides :

Belgique 
 Boulevard des Invalides à Bruxelles

France 
 Boulevard des Invalides à Paris

Invalides